«Огни Сретенья» () — французский художественный фильм, снятый режиссёром Сержем Корбером. В 1972 году был включён в число номинантов на приз «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля.

Экранизация одноименного романа Катрин Пейзан.

Сюжет 
В один прекрасный день Александр (Жан Рошфор), занимающий видное положение в маленьком городе, начинает всерьёз беспокоиться за свою дальнейшую карьеру. Его жена Мария-Луиза (Анни Жирардо) начинает увлекаться странными революционными идеями переустройства мира. Александр оставляет её и женится на другой женщине. Проходит десять лет. Бывшие супруги вновь встречаются и пламя страсти вспыхивает с новой силой. Лаура (Клод Жад) влюбляется в социалиста Mарка (Бернар Фрессон). Мари-Луиза продолжает надеяться на возвращение Александра, но сын (Бернард Ле Кок) убеждает её, что он никогда не вернётся к ней...

В ролях 
 Анни Жирардо — Мария-Луиза Бурсо
 Жан Рошфор — Александр Бурсо
 Клод Жад — Лаура Бурсо
 Бернар Ле Кок — Жан Пол Бурсо
 Бернар Фрессон — Mapк
 Жан Буиз — аббат

Ссылки 

 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Фильмы Италии 1972 года
Фильмы Франции 1972 года
Фильмы Сержа Корбера
Экранизации романов Франции
Фильмы с музыкой Мишеля Леграна